Amerikai Egyesült Államok
 Dayville (Alaszka)
 Dayville (Connecticut)
 Dayville (Indiana)
 Dayville (Massachusetts)
 Dayville (Oregon)